Argibay, apellido, puede hacer referencia a:

 Alberto Argibay, actor argentino; o
 Carmen María Argibay, jueza argentina.